Barakat (pel·lícula)
 Banu Barakat, diversos llinatges
 Biografies:
 Barakat I, xerif de la Meca 
 Barakat II, xerif de la Meca 
 Barakat III, xerif de la Meca 
 Barakat IV, xerif de la Meca 
 Huda Barakat (Beirut, 1952), escriptora libanesa
 Abu-l-Barakat (Balad, 1077 - Bagdad, ~1164), filòsof i metge d'origen jueu convertit a l'islam
 Mohamed Barakat, futbolista egipci actiu a la dècada de 2000
 Salim Barakat (Qamixli, 1951), poeta i novel·lista kurd sirià
 Subhi Barakat (Antioquia, 1889-?, Turquia, 1939), polític sirià d'origen turc d'Alep